Ха́нтсвилл () — город в США, расположенный в северной части штата Алабама на плато Камберленд. Центр округа Мэдисон. Население — 171 327 человек (2007 год), с населением городского округа — 395 645 человек (2008 год). Стоит на реке Теннесси.

Город делится на пять административных районов: Северо-западный, Восточный, Юго-восточный, Юго-западный и Западный.

Около города расположен международный аэропорт Хантсвилл-Декейтер.

История 
Город основан в 1805 году, назван в честь основателя Джона Ханта. Хантсвилл стал первым населённым пунктом штата, получившим статус города (1811 год). В городе проходил конституционный конвент штата, в 1819 году город был столицей штата. Долгое время город был центром торговли кукурузой, хлопком, текстильными изделиями.
В 1862 году Хантсвилл был захвачен войсками северян.

До 1940 года Хантсвилл был маленьким городком, его быстрый рост начался во время Второй мировой войны, когда около города расположился центр производства боеприпасов — Редстоунский арсенал, который в 1950-е годы был преобразован в центр ракетостроения, где работала команда Вернера фон Брауна. В 1960 году центр был передан НАСА и получил имя Джорджа Маршалла; Космический центр Маршалла стал одним из базовых объектов управления космическими полётами.

Хантсвилл — город ракетостроителей, в котором разрабатывали и производили баллистические ракеты для армии и ракеты-носители для космических аппаратов. В первый раз российские космонавты посетили город в 1992 году.

Климат 
Город расположен в зоне влажного субтропического климата (Cfa).
Лето дождливое и жаркое, зима довольно тёплая, средние максимальные температуры колеблются от 31,6 градусов по Цельсию летом до 9,4 градусов зимой. Весной и осенью возможны торнадо.
Снежный покров бывает редко, однако случаются такие аномальные выпадения осадков, как 1 января 1963 года, когда выпало 43 см снега за сутки.

Демографическая обстановка 

По результатам переписи населения в 2000 году в городе насчитывалось 158 216 человек, 66 742 домовладений и 41 713 семей. Плотность населения была 351 человек на квадратный километр. Имелось 73 670 единиц жилья при средней плотности 163,4 на квадратный километр. 
Расовый состав города: 64,47 % белых, 30,21 % афроамериканцев, 0,54 % индейцев, 2,22 % азиатов, 0,06 % выходцев с тихоокеанских островов, 0,66 % других рас и 1,84 % смешанных (двух или более рас). Испаноязычных 2,04 % населения.

Зарегистрированы 66 742 домашних хозяйств, в которых 27,6 % были с детьми в возрасте до 18 лет, 45,5 % были супружеские пары, живущие вместе, 13,7 % были неполными семьями, а 37,5 % не являлись семейными. 32,3 % всех домовладений состоят из отдельных лиц и 9,2 % из них в возрасте 65 лет или старше. Средний размер семьи был 2,91 человека.

Промышленность 
В городе производятся автомобили «Крайслер», радиоэлектроника. Также продукция ракетно-космической отрасли: в этом «ракетном городе США» была разработана первая американская ракета-носитель «Юпитер-С», ракеты-носители для лунной программы, шаттлы.

Развита химическая промышленность.

В Хантсвилле находятся штаб-квартиры компаний Intergraph и Digium.

Образование 
В городе расположены Алабамский университет (, 1951), Оуквудский колледж (, 1896), Алабамский сельскохозяйственный технический университет (, 1875).

Культура 
 самый большой в мире музей космоса;
 художественный музей (Huntsville Museum of Art);
 ботанический сад.

Города-побратимы 
  Тайнань (Тайвань)

Примечания

См. также 
 Список аэропортов штата Алабама

Ссылки 

 
 Официальный сайт города
 huntsville.org — Сайт городского бюро информации
 huntsvillealabamausa.com — Городской бизнес-сайт
 
 Погода в городе в данный момент

Города Алабамы
Городские округа в США
Окружные центры Алабамы
Бывшие столицы штатов США